Первый дивизион 1983 () — 41-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 24 апреля 1983 года и закончился 25 сентября 1983 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1983
Фарерские острова
1983 год на Фарерских островах